E17 steht für:
 DR-Baureihe E 17, Elektrolokomotiven der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft
 den Namen der Band East 17 nach ihrem Comeback-Versuch
 Enlightenment, eine Desktopumgebung/Fenstermanager, in der Version 17 
 Europastraße 17, eine Fernstraße von Antwerpen in Belgien nach Beaune in Frankreich
 HMS E17, ein britisches U-Boot

E17

ru:Enlightenment#Enlightenment DR17